PEI Tankard 2012 – mistrzostwa Wyspy Księcia Edwarda mężczyzn w curlingu odbyły się między 26 a 31 stycznia 2012 w Cornwall, na lodowisku Cornwall Curling Club.

W tej edycji ponownie zmieniono system rozgrywek, tym razem na klasyczny triple knock-out

Tytułu mistrzowskiego z Labatt Tankard 2010 bronił zespół Eddiego MacKenzie. Zawody wygrała ekipa Mike’a Gaudeta, który zdobył ten tytuł rok wcześniej będąc trzecim.



Drużyny

Faza finałowa

Finał 
30 stycznia 2012; 18:30

Półfinał 
30 stycznia 2012; 13:30

A-B 
29 stycznia 2012; 18:30

C1-C2 
29 stycznia 2012; 18:30

Runda A

A1 
26 stycznia 2012; 13:30Pokonany do B1

A2 
26 stycznia 2012; 13:30Pokonany do B2

A3 
26 stycznia 2012; 13:30Pokonany do B3

A4 
26 stycznia 2012; 13:30Pokonany do B4

A5 
26 stycznia 2012; 18:30Pokonany do B4

A6 
26 stycznia 2012; 18:30Pokonany do B1

A7 
26 stycznia 2012; 18:30Pokonany do B2

A8 
26 stycznia 2012; 18:30Pokonany do B3

A9 
27  stycznia 2012; 9:00Pokonany do B6

A10 
27  stycznia 2012; 9:00Pokonany do B5

A11 
27  stycznia 2012; 18:30Pokonany do B9

Runda B

B1 
27  stycznia 2012; 13:30Przegrany A1 – przegrany A6; Pokonany do C1

B2 
27  stycznia 2012; 13:30Przegrany A7 – przegrany A2; Pokonany do C1

B3 
27  stycznia 2012; 13:30Przegrany A3 – przegrany A8; Pokonany do C2

B4 
27  stycznia 2012; 13:30Przegrany A4 – przegrany A5; Pokonany do C3

B5 
27  stycznia 2012; 18:30Wygrany B1 – przegrany A10; Pokonany do C2

B6 
27  stycznia 2012; 18:30Wygrany B2 – przegrany A9; Pokonany do C3

B7 
27  stycznia 2012; 18:30Wygrany B3 – wygrany B4; Pokonany do C5

B8 
28 stycznia 2012; 13:30Wygrany B5 – wygrany B6; Pokonany do C5

B9 
28 stycznia 2012; 13:30Wygrany B5 – przegrany A11; Pokonany do C4

B10 
28 stycznia 2012; 18:30Wygrany B8 – wygrany B9; Pokonany do C8

Runda C

C1 
28 stycznia 2012; 9:00Przegrany B1 – przegrany B2

C2 
28 stycznia 2012; 9:00Przegrany B3 – przegrany B5

C3 
28 stycznia 2012; 9:00Przegrany B4 – przegrany B6

C4 
28 stycznia 2012; 18:30Przegrany B9 – wygrany C1

C5 
28 stycznia 2012; 18:30Przegrany B7 – przegrany B8

C6 
28 stycznia 2012; 18:30Wygrany C2 – wygrany C3

C7 
29 stycznia 2012; 13:30Wygrany C4 – wygrany C5

C8 
29 stycznia 2012; 13:30Wygrany C6 – przegrany B10

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju 

2012 w curlingu
2012